Донченко — прізвище українського походження.

 Донченко Володимир Миколайович — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Донченко Георгій Вікторович ( 1937) — український біохімік, Член-кореспондент Національної академії наук України.
 Донченко Олександра Миколаївна (1910—1983) — інженер-капітан 1-го рангу, керівник групи проектувальників військових кораблів і підводних човнів.
 Донченко Олена Андріївна ( 1950) — український психолог і соціолог, доктор соціологічних наук, професор.
 Донченко Олесь Васильович (1902—1954) — український радянський поет, прозаїк, казкар.
 Донченко Семен Олексійович (1908—1994) — радянський військовик, генерал-майор авіації.
 Донченко Юрій Григорович (1953) — український політик.
 Донченко-Бутковська Валентина Петрівна ( 1955) — українська артистка музичної комедії, актриса Київського театру оперети. Заслужена артистка України (2005).